Ланна — многозначный термин:

Фамилия 
 Ланна, Марко (род. 1968) — итальянский футболист.
 Ланна, Сальваторе (род. 1976) — итальянский футболист.

Другое 
 Ланнатай — средневековое историческое государство, существовавшее на севере современного Таиланда.
 Ланна — письмо, используемое языками юан, лы и кхынский.